Panaitios (griech. der Allschuldige) ist der Name folgender Personen:

 Panaitios von Leontinoi, griechischer Tyrann von Leontinoi auf Sizilien
 Panaitios von Rhodos (um 180 v. Chr.–um 110 v. Chr.), griechischer Philosoph